Øystein Slettemark – biathlonista grenlandzki, zawodnik także reprezentujący Danię w biegach narciarskich. Urodzony 20 sierpnia 1967 w Rio de Janeiro.

Jego rodzice są Norwegami. Żonę Uiloq poślubił w 1994 w Oslo. W 2001 na świat przyszła ich córka – Ukaleq. Jest współzałożycielem Grenlandzkiej Federacji Biathlonowej. Na stałe mieszka w Nuuk. Bez większych sukcesów na arenie międzynarodowej. Nie zdobywał punktów biathlonowego Pucharu Świata. Trzykrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Świata w biathlonie, zajmując odległe lokaty (najlepsza z nich to 81. miejsce w sprincie w Chanty-Mansyjsku w 2003). W Igrzyskach Olimpijskich, startuje w barwach Danii  gdyż Grenlandia nie jest członkiem MKOl-u. Najwyższą lokatę – 49. – uzyskał w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2003/2004 w Fort Kent w USA, jednak nie wystartowała wówczas ówczesna czołówka Pucharu Świata.

Małżeństwo Slettemark w trakcie przygotowań do zawodów sportowych korzysta pomocy ekipy holenderskiej, trenuje z nimi, współpracuje ze smarowaczem i trenerem.

W 2002 Øystein Slettemark wygrał morderczy, trzydniowy maraton narciarski Arctic Circle Race, podczas którego zawodnicy pokonują blisko 160 kilometrów po bezdrożach Grenlandii.

Øystein Slettemark jest również pracownikiem Grenlandzkiego Ministerstwa Środowiska do spraw ochrony dzikich gatunków zwierząt.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Mistrzostwa Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Profil zawodnika w bazie Biathlon

Przypisy 

Duńscy olimpijczycy
Grenlandzcy biathloniści
Urodzeni w 1967
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro